Velika nagrada Japonske 1990 je bila petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1990. Odvijala se je 21. oktobra 1990.

Dirka 

|-
! 1
| 20
|  Nelson Piquet
| Benetton-Ford
| 53
| 1:34:36,824
| 6
| 9
|-
! 2
| 19
|  Roberto Moreno
| Benetton-Ford
| 53
| + 7,223 s
| 8
| 6
|-
! 3
| 30
|  Aguri Suzuki
| Larrousse-Lamborghini
| 53
| + 22,469 s
| 9
| 4
|-
! 4
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Renault
| 53
| + 36,258 s
| 7
| 3
|-
! 5
| 5
|  Thierry Boutsen
| Williams-Renault
| 53
| + 46,884 s
| 5
| 2
|-
! 6
| 3
|  Satoru Nakadžima
| Tyrrell-Ford
| 53
| + 1:12,350
| 14
| 1
|-
! 7
| 25
|  Nicola Larini
| Ligier-Ford
| 52
| +1 krog
| 17
|
|-
! 8
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 52
| +1 krog
| 10
|
|-
! 9
| 10
|  Alex Caffi
| Arrows-Ford
| 52
| +1 krog
| 23
|
|-
! 10
| 26
|  Philippe Alliot
| Ligier-Ford
| 52
| +1 krog
| 25
|
|-
! Ods
| 11
|  Derek Warwick
| Lotus-Lamborghini
| 38
| Menjalnik
| 11
|
|-
! Ods
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Lamborghini
| 31
| Motor
| 12
|
|-
! Ods
| 9
|  Michele Alboreto
| Arrows-Ford
| 28
| Motor
| 24
|
|-
! Ods
| 2
|  Nigel Mansell
| Ferrari
| 26
| Prenos
| 3
|
|-
! Ods
| 21
|  Emanuele Pirro
| Dallara-Ford
| 24
| Alternator
| 19
|
|-
! Ods
| 29
|  Éric Bernard
| Larrousse-Lamborghini
| 24
| Motor
| 18
|
|-
! Ods
| 24
|  Gianni Morbidelli
| Minardi-Ford
| 18
| Zavrten
| 20
|
|-
! Ods
| 16
|  Ivan Capelli
| Leyton House-Judd
| 16
| Vžig
| 13
|
|-
! Ods
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Dallara-Ford
| 13
| Zavrten
| 26
|
|-
! Ods
| 15
|  Maurício Gugelmin
| Leyton House-Judd
| 5
| Motor
| 16
|
|-
! Ods
| 7
|  David Brabham
| Brabham-Judd
| 5
| Sklopka
| 21
|
|-
! Ods
| 28
|  Gerhard Berger
| McLaren-Honda
| 1
| Zavrten
| 4
|
|-
! Ods
| 27
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 0
| Trčenje
| 1
|
|-
! Ods
| 1
|  Alain Prost
| Ferrari
| 0
| Trčenje
| 2
|
|-
! Ods
| 8
|  Stefano Modena
| Brabham-Judd
| 0
| Trčenje
| 22
|
|-
! DNS
| 4
|  Jean Alesi
| Tyrrell-Ford
|
| Poškodovan
| 7
|
|-
! DNQ
| 14
|  Olivier Grouillard
| Osella-Ford
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 17
|  Gabriele Tarquini
| AGS-Ford
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 18
|  Yannick Dalmas
| AGS-Ford
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 31
|  Bertrand Gachot
| Coloni-Ford
|
|
|
|
|}

Opombe 
 Vodilni: Gerhard Berger 1 krog (1); Nigel Mansell 25 krogov (2-26); Nelson Piquet 27 krogov (27-53)

Formula 1 sezona 1990
1990